Евгений Артамонов:
 Артамонов, Евгений Александрович (при рождении Розенфельд; 1937—1995) — советский композитор, песенник.
 Артамонов, Евгений Алексеевич (1951—2019) — русский поэт.